Jeschkendorf bezeichnet:

 Jaśkowice Legnickie (Jeschkendorf bei Liegnitz), Ort in der Gmina Kunice, Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 Jaszkowice (Jeschkendorf bei Sorau), ehemalige Ortschaft in der Gmina Żary, Woiwodschaft Lebus in Polen